Urbán Eszter (1899–1960) költő, műfordító
 Urbán Eszter (1984) magyar nemzetközi női labdarúgó-játékvezető.